Il Challenger Banque Nationale 2006 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2006. Il torneo si è giocato a Rimouski in Canada dal 30 ottobre al 5 novembre 2006 su campi in cemento.

Vincitori

Singolare

 Kristian Pless ha battuto in finale  Lu Yen-Hsun 6-4, 7-6(5)

Doppio

 Frederik Nielsen /  Kristian Pless hanno battuto in finale  Jasper Smit /  Martijn van Haasteren 6-2, 6-4

Collegamenti esterni 

 
ATP Challenger Tour 2006